Występy w europejskich pucharach ukraińskiego klubu piłkarskiego Dynamo Kijów.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Superpuchar Europy

Przypisy

Bibliografia 
 

Dynamo Kijów
Ukraińskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach